Anton Brabant ist der Name folgender Personen

* Anton von Brabant (Anton von Burgund; 1384–1415), Herzog von Burgund, siehe Anton (Brabant)
 Anton Wilhelm Brabant (Anton Wilhelm Brabandt; 1708–1750), deutscher Goldschmied